Australia
 Avoca – Local Government Area della Tasmania
 Avoca – città del Pyrenees Shire, Victoria
 Avoca – fiume
 Irlanda
 Avoca – fiume
 Avoca – città della   contea di Wicklow
 Stati Uniti d'America
 Avoca – città della   contea di Benton, Arkansas
 Avoca – città della contea di Pottawattamie, Iowa
 Avoca – città della contea di Lawrence, Indiana
 Avoca – città della contea di Murray, Minnesota
 Avoca – villaggio della contea di Cass, Nebraska
 Avoca – città della contea di Steuben, New York
 Avoca – borough della contea di Luzerne, Pennsylvania
 Avoca – villaggio della contea di Iowa, Wisconsin
 Sudafrica
 Avoca – città della Municipalità metropolitana di Ethekwini
 Avoca – città della Municipalità locale di Umjindi